Кив може да се односи на:

 Кив (Горња Марна), насељено место у Француској, у департману Горња Марна
 Кив (Горња Саона), насељено место у Француској, у департману Горња Саона
 Кив (Манш), насељено место у Француској, у департману Манш